Le patronyme et topomyme Meigs peut désigner:

Patronyme
Alexander Meigs Haig (né en 1924), militaire et homme politique américain ;
 Charles Delucena Meigs (1792-1869), obstétricien américain ;
 Cornelia Meigs (1884-1973), écrivaine américaine ;
Daniel Bishop Meigs (1835-1916), homme politique canadien ;
Montgomery C. Meigs (1816-1892), général nordiste durant la Guerre de Sécession américaine, fils de Charles Delucena Meigs ;
Peveril Meigs (1903-1979), géographe américain ;
 Return J. Meigs, Jr. (1764-1824), homme politique américain.

Toponyme
 
 
 Comté de Meigs en Ohio
 Comté de Meigs au Tennessee
 Meigs (Géorgie)

Autre
Syndrome de Meigs, infection des ascites, effusion pleurale et tumeur bénigne ovarienne 
Aéroport de Meigs Field, ancien aéroport de Chicago, Illinois
Meig's Key, île des Keys en Floride

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme